Жапура () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Север штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Жапура. Население составляет 7 326 человек на 2010 год. Занимает площадь 55 827,207 км². Плотность населения — 0,13 чел./км².

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере —  муниципалитеты Сан-Габриел-да-Кашуэйра, Санта-Изабел-ду-Риу-Негру
 на востоке —  муниципалитет Мараан 
 на юге —  муниципалитеты Фонти-Боа, Тонантинс, Санту-Антониу-ду-Иса
 на западе —  Колумбия

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 5 125 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас